Thinadhoo kan syfta på:

Geografi

Maldiverna 

 Thinadhoo (Vaavu), ö i Vaavu atoll, 
 Thinadhoo (Gaafu Dhaalu), ö i Gaafu Dhaalu atoll,